Mörsch (Frankenthal), een plaats in de Duitse gemeente Frankenthal, deelstaat Rijnland-Palts
 Mörsch (Rheinstetten), een stadsdeel van de Duitse stad Rheinstetten, deelstaat Baden-Württemberg